Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1978 je osemnajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 21. in 22. februarja 1987 v dvorani Stade Couvert Régional v Liévinu, Francija. Udeležilo se ga je 339 atletov iz 26-ih držav, ki so tekmovali v 24-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1987
1987 v športu
Športne prireditve v Franciji
Liévin